Johnson Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Johnson Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 Johnson Island, Nunavut, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar